

Населені пункти та їхні частини
 Заздросць — село в гміні Слівіце Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Заздросць — село в гміні Радзейовіце Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Заздросць — село в гміні Забродзе Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Заздросць — частина міста Ожеше в Міколовському повіті Сілезького воєводства
 Заздросць — частина села Блоне в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Заздросць — частина села Вельоґлови в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заздросць — частина села Тарґово в гміні Дзьвежути Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Заздросць — осада в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Заздросць — осада в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Заздросць — осада в гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Заздросць — осада в гміні Біскупець Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Заздросць — лісова осада в гміні Осе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Заздросць — лісова осада в гміні Ставіґуда Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки